Pseudacherontides är ett släkte av urinsekter. Pseudacherontides ingår i familjen Hypogastruridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppstjärtar
Pseudacherontides